L'Homme aux deux visages  () est un film américain réalisé par Archie Mayo et sorti en 1934.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : 
 Réalisation : Archie Mayo
 Scénario : Tom Reed, Niven Busch d'après la pièce  de George S. Kaufman et Alexander Woollcott
 Production : First National Pictures 
 Image : Tony Gaudio
 Musique : Bernhard Kaun 
 Montage : William Holmes
 Durée : 72 minutes
 Date de sortie :

Distribution 
 Edward G. Robinson : Damon Welles / Jules Chautard
 Mary Astor : Jessica Wells
 Ricardo Cortez : Ben Weston
 Mae Clarke : Daphne Flowers
 Louis Calhern : Stanley Vance
 Arthur Byron : Dr. Kendall
 John Eldredge : Horace Barry Jones
 David Landau : Curtis
 Emily Fitzroy : Hattie
 Henry O'Neill : Inspecteur Crane
 Anton Stengel : Stage Manager
 Arthur Aylesworth : Morgue Keeper
 Margaret Dale : tante Martha Temple
 Virginia Sale : Peabody

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1934
Film dramatique américain
Film américain en noir et blanc
Film réalisé par Archie Mayo